Das Wort Trovo kann sich beziehen auf:

 Trovo Alpujarras, traditionelle Musikform der Region La Alpujarra
 Das kubanische Trovo oder Trova, eine Form der Dialogdichtung, die in Kuba und anderen Ländern Amerikas entwickelt wurde
 Das mittelalterliche Trovo, Gedichte von Minnesängern
 Trovo, italienische Stadt in der Provinz Pavia
 Trovo Live, Streaming-Plattform für Videospiele